Программа «Искусство» Центрального телевидения Китая (, ) — китайский телеканал, канал Центрального телевидения Китая. Посвящён искусству.

Начал вещание в 1986 году на Новый год. Сначала зона его охвата была только Пекин и близлежащие провинции.

В мае 1999 года на CCTV-3 были с CCTV-8 перенесены музыкальные передачи, посвящённые опере и народной музыке, и в августе 1999 года он официально стал каналом культуры и искусства («CCTV-3 Культура и Искусство»). А 18 декабря 2000 года был переименован в канал «Искусств» («CCTV-3 Искусство»). Тогда же канал начал вещать круглосуточно на всю страну.

Позже CCTV-3 стал третьим китайским телеканалом (после CCTV-4 и CCTV-9), который в качестве инструмента «мягкой силы» начали транслировать на другие страны со спутника.

На нём идут различные передачи по литературе и искусству, как, например, китайская опера, сборные программы с песнями и танцами, ток-шоу, а также передачи, призванные популяризировать музыку и литературу среди населения.

Примечания

Ссылки 
  

 Онлайн-трансляция

Центральное телевидение Китая
Телеканалы Китая
Телеканалы на китайском языке
Деловые телеканалы
Телеканалы, запущенные в 1989 году
HD-телеканалы